Ranan steht für:

 Ranan (Sumbawa), indonesische Gemeinde auf Sumbawa
 David Ranan (* 1946), deutsch-britisch-israelischer Kultur- und Politikwissenschaftler